Pales (mythologie), een herdersgod uit de Romeinse mythologie
Pales (planetoïde), een planetoïde tussen de banen van Mars en Jupiter
Pales (vliegengeslacht), een geslacht van sluipvliegen